Ridå - Hercule Poirots sista fall är Agatha Christies sista bok. Boken handlar om detektiven Hercule Poirot. Hon skrev den redan 1946 men på hennes egen begäran publicerades den först 1975, några månader före hennes död i januari följande år.

Handling 
Hercule Poirot befinner sig på herrgården Styles i den idylliska småstaden St Mary. Styles var den plats där Hercule Poirot utarbetade sitt första fall (se En dos stryknin), sedan han anlänt till Storbritannien som flykting från Belgien under första världskriget. Det var också här som Poirot började sitt samarbete med sin mest trogna vapendragare: Kapten Arthur Hastings som också befann sig på Styles efter en svårare krigsskada. Detta var inte den första gången de träffades, de hade träffats något år tidigare i Belgien. Nu har Styles blivit ombyggt till hotell och hälsohem, och Hercule Poirot har åkt dit för att vila ut sin trötta kropp som plågas av svår ledgångsreumatism. Poirot har också kallat till sig sin gamla vän Kapten Hastings som han inte träffat på nära ett år. Hastings har med sig sin dotter till Styles. 

Poirot har en misstanke om att ett mord kommer att begås på hotellet. Vid Hastings ankomst visar hans gamle vän upp en lista med olika lösta mordfall, där det i samtliga fall är någon som dömts för brotten. Poirot är däremot osäker på om det är rätt personer som har gripits och blivit dömda, eller om en enda person har begått samtliga mord. Poirot tror att alla fall har en gemensam koppling. Poirot tror också att den verkliga mördaren finns på Styles och att ett mord kommer att begås snart. Det är nu upp till mästerdetektiven och kapten Hastings att om möjligt avslöja denna person innan han eller hon hinner verkställa sin plan.

Filmatiseringar 
Romanen filmades 2013 med David Suchet som Poirot, som det sista avsnittet i serien Agatha Christie's Poirot.

Skönlitteratur 1976
Verk av Agatha Christie